Vitruvius (architect), een Romeins militair, architect en ingenieur
 Vitruvius (tijdschrift), een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift

Zie ook 
 Mens van Vitruvius en Vitruviusman, een beroemde weergave van menselijke lichaamsverhoudingen
 Vitruvius' Tien boeken over de bouwkunst